Sant Vicenç d'Eus (), església romànica a la part d'avall d'Eus (Conflent, França).
 Sant Vicenç d'Eus (segle XVIII), església parroquial moderna a la part més alta d'Eus